Luna Park kan syfta på:

Argentina
 Estadio Luna Park – arena i Buenos Aires

Australien 
 Luna Park (park i Australien, New South Wales),

USA 
 Luna Park (1903) – nöjespark på Coney Island i New York 1903–1944
 Luna Park (2010) – nöjespark på Coney Island i New York 2010–